Sjuan kan syfta på:

 Skolår 7 - grundskolan i Sverige (men informationen borttagen)
 Sjuan (kortspel) - ett kortspel som går ut på att bli av med sina kort
 Sjuan (möbel) - en stol designad av den danske designern och arkitekten Arne Jacobsen
 Sjuan (fotbollsserie) – den lägsta nivån (nivå 8) i det finska ligasystemet i fotboll
 Sjuan (TV-kanal) – en TV-kanal från TV4-gruppen